Marat se poate referi la:

 Jean-Paul Marat (n. 1743 – d. 1793), om de știință, jurnalist și doctor elvețian, cunoscut mai ales pentru rolul său energic în Revoluția Franceză, figură politică importantă a Iacobinilor; 
 Marat, Puy-de-Dôme, comună în departamentul francez Puy-de-Dôme; 
 Vasul de luptă Marat al Uniunii Sovietice, deteriorat în 1941 și dezafectat după cel de-al doilea război mondial; 
 Marat Safin, prenumele unui jucător de tenis rus; 
 Marat (film), un film de televiziune, realizat de Maroun Bagdadi, inspirat din viața iacobinului asasinat, Jean-Paul Marat; 
 Marat (muzică egipteană), un gen muzical, caracteristic Egiptului.